Моторо́ла:
 Motorola — американская компания.
 Моторола (Павлов, Арсений Сергеевич; 1983—2016) — активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, командир противотанкового спецподразделения самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

См. также 
 Motorola Mobility
 Motorola Solutions
 Мотороллер